Kogel ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Kogel (Toponym), allgemein ein Bergname und Bergnamenbestandteil für rundliche bis spitze Gipfel 

Gemeinde und Orte:
 Kogel, Gemeinde im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Kogel (Fünfseen),  Ortsteil der Gemeinde Fünfseen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Kogel (Irschenberg), Einöde der Gemeinde Irschenberg im Landkreis Miesbach, Bayern
 Kogel (Sterley), Ortsteil der Gemeinde Sterley im Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Kogel, Streusiedlung in der Gemeinde Semriach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Berge und Erhebungen:
 Kogel (Wechselgebiet), 1289 m, Gipfel bei Mönichkirchen, Niederösterreich
 Kogel (Rosaliengebirge), 537 m, eine Erhebung im Rosaliengebirge, Burgenland
 Kogel (Kocheler Berge), 1340  m, bei Lenggries, Oberbayern

Gewässer:
 Kogel (Ilytsch), rechter Nebenfluss des Ilytsch in der Republik Komi (Russland)

Kogel ist der Familienname folgender Personen:
 Fred Kogel (* 1960), Medienmanager (ehemals Sat.1 und Kirch-Gruppe)
 Gustav Friedrich Kogel (1849–1921), Dirigent und Musikherausgeber
 Jörg-Dieter Kogel (* 1950), deutscher Journalist und Rundfunkredakteur
 Karl-Heinz Kogel (* 1956), deutscher Biologe
 Leon de Kogel (* 1991), niederländischer Fußballspieler

Kogel ist eine andere Bezeichnung für die Nester von Eichhörnchen

Siehe auch:
 Kogl
 Kögel
 Kobel sowie Nest
 Kofel